

Codici 
 A71 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Stixendorf
 A71 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A71 – autostrada francese Orléans – Clermont-Ferrand
 A71 – autostrada tedesca